Mehle bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Elze in Niedersachsen, siehe Mehle (Elze)

Mehle ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Mehle (1862–1928), Ladeninhaberin in Grünstadt, Opfer eines ungeklärten Raubmordes
 Emil Mehle (1868–1960), Unternehmer, Fabrikant für Aktenordner und Büro-Registraturartikel in Göttingen
 Jože Mehle (* 1980), slowenischer Biathlet
 Klaus Mehle (1940–2020), deutscher Politiker (SPD)

Sonstiges:

 MEHLE; Markenbezeichnung für Ringordner und andere Registraturmittel, seit 1896